Rafał Wolski (ur. 1968), dyplomata
 Rafał Wolski, dziennikarz
 Rafał Wolski (ur. 1992), piłkarz